

Дембнялкі — село в гміні Ліскув Каліського повіту Великопольського воєводства
 Дембнялкі — село в гміні Блізанув Каліського повіту Великопольського воєводства